Mistrzostwa Afryki U-20 w Rugby Union Mężczyzn 2017 – pierwsze mistrzostwa Afryki U-20 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej w Afryce męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów w okresie od 19 do 23 kwietnia 2017 roku.

Były to pierwsze juniorskie mistrzostwa kontynentu rozegrane w kategorii do lat dwudziestu zastępując rozgrywane wcześniej mistrzostwa do lat dziewiętnastu. Zostały zorganizowane w drugiej połowie kwietnia 2017 roku w formie dwóch geograficznie wydzielonych turniejów o równorzędnej randze w Tunezji i na Madagaskarze.

W grupie B zwyciężyła Tunezja, natomiast w grupie A oraz całych mistrzostwach triumfowała reprezentacja Namibii, niepokonana w afrykańskich rozgrywkach juniorskich od 2012 roku.

Grupa A

Grupa B

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

2017
2017 w rugby union
2017 w Tunezji
Madagaskar w XXI wieku
Rugby union na Madagaskarze
Rugby union w Tunezji
Antananarywa